Пётр Ильченко:
 Ильченко, Пётр Иванович (род. 1954) — советский и украинский театральный режиссёр.
 Ильченко, Пётр Павлович (1888—1948) — русский и советский скрипач.